Il doppio maschile  del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Darren Cahill e Mark Kratzmann che hanno battuto in finale Todd Nelson e Bryan Shelton 7-6, 6-2.

Teste di serie

 Rick Leach /  Jim Pugh (quarti di finale)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (semifinali)

 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (campioni)
 Neil Broad /  Gary Muller (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Hall of Fame Tennis Championships 1990